Bundestagswahlkreis 294 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ravensburg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Ravensburg – Bodensee (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Zeitz – Hohenmölsen – Naumburg – Nebra (1990 bis 1998)